Оне́гин
 «Онегин» — балет Джона Кранко на музыку П. И. Чайковского (Штутгартский балет, 1965).
 «Онегин» — художественный фильм Марты Файнс (США—Великобритания, 1999)
 «Онегин» — мюзикл (Россия, 2015)

 Фамилия
 Онегин, Александр Фёдорович (наст. фам. Отто; 1845—1925) — русский коллекционер и пушкинист, основатель в Париже первого в мире музея А. С. Пушкина.
 Онегин, Алексей Евсеевич (1920—1989) — советский баянист.
 Онегин, Николай Дмитриевич (1904 — ?) — деятель ГПУ/НКВД СССР, майор государственной безопасности, заместитель наркома внутренних дел Коми АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Онегин, Сигрид (1889—1943) — шведская оперная певица, меццо-сопрано.